Аројо Ондо 1. Сексион има више значења:

 Аројо Ондо 1. Сексион, Санта Тереса А (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Аројо Ондо 1. Сексион, Гвасимо (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику